Перу принимала участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) в шестнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 6 женщин.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
Спорт в Перу в 2008 году